MEGA (рекурсивный акроним от ) — файлообменник, основанный Кимом Доткомом. Открыт 19 января 2013 года, спустя ровно год после закрытия сервиса Megaupload. Mega шифрует весь контент в браузере с помощью алгоритма AES. Пользователи могут передавать друг другу файлы в зашифрованном виде, при этом все данные хранятся в «облаке». Ключи доступа к файлам не публикуются в открытом доступе, а распространяются по схеме Friend-to-Friend, между доверяющими друг другу пользователями. По состоянию на июль 2018 года входит в топ 200 самых популярных сайтов в мире.

Возможности 
 Хранение до 20 ГБ информации для бесплатных аккаунтов (до 50 ГБ в течение первого месяца после регистрации), платное расширение от 400 ГБ до 16 ТБ.
 На бесплатных аккаунтах существует лимит на передачу данных для одного IP-адреса: до 4 ГБ каждые 6 часов.
 Шифрование всех данных на стороне клиента с помощью алгоритма AES.
 Пароль аккаунта является ключом шифрования файлов, в связи с чем, отсутствует возможность сбросить пароль без потери доступа к данным.
 Оплата платных услуг происходит через реселлеров при помощи PayPal, VISA, MasterCard или криптовалюты Bitcoin.

Критика 
Сервис критиковался экспертами по криптографии из-за необходимости полного доверия пользователя к серверу Mega. Шифрование происходит на стороне клиента при помощи JavaScript, код которого каждый раз заново загружается с сервера и в любой момент может быть подменён или отключён, например, в результате взлома сервера третьей стороной.

Файлы пользователей в любой момент могут быть удалены администрацией без возможности восстановления.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Файлообменные сервисы
Сайты, появившиеся в 2013 году
Облачные системы хранения